Stableford bezeichnet
 Stableford, Wertungssystem beim Golf
 Frank Stableford, Erfinder dieses Systems
 Brian M. Stableford (* 1948), britischer Science-Fiction-Autor